Mykolajiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 4200 Einwohnern (2017).

Die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gegründete Ortschaft erhielt 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs und wurde gleichzeitig in Schowtnewe (ukrainisch ; russisch ) umbenannt. Davor war das Dorf unter dem Namen Mykolajiwka-Wyriwska () bekannt. Am 19. Mai 2016 wurde der Ort im Zuge der Dekommunisierung der Ukraine auf seinen alten Namen Mykolajiwka umbenannt.

Geographie 
Mykolajiwka liegt im Rajon Bilopillja am Ufer des kleinen Flusses Wyr (), einem Nebenfluss des Seim, 36 km südlich vom Rajonzentrum Bilopillja. Durch die Ortschaft führt die Regionalstraße P–61.

Gemeinde 
Zur Siedlungsratsgemeinde Mykolajiwka zählten bis 2016 neben dem Hauptort noch die Dörfer Arkawske, Butowschtschyna, Hostynne, Paschtschenkowe, Samara, Scholobok, Strilzewe und Suschylyne sowie die Siedlungen Kalyniwka, Schewtschenkiwka, Sorjane und Timirjasjewka, am 18. August 2016 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Mykolajiwka (). mit insgesamt 10.399 Einwohnern und einer Fläche von 457,349 km².
Zur Siedlungsgemeinde Mykolajiwka zählen noch die 33 Dörfer

sowie die 5 Ansiedlungen Kalyniwka (), Lidyne (), Schewtschenkiwka (), Timirjasjewka () und Sorjane ().

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Andrij Derysemlja (* 18. August 1977), Biathlet

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Gegründet im 17. Jahrhundert
Rajon Bilopillja